Гуарабира:

 Гуарабира — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Гуарабира — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба.